Алваладе (Лиссабон)
 Алваладе (Сантьягу-ду-Касен)
 Алваладе (станция метро)

См. также 
 Жозе Алваладе